Acclaim Entertainment – azienda di videogiochi fallita
 Acclaim Games – azienda di videogiochi fallita
 Plymouth Acclaim – automobile degli anni novanta prodotta dalla Chrysler
 Triumph Acclaim – automobile degli anni ottanta prodotta dalla Triumph Motor Company

Altri progetti